Caloria steht für:

 Caloria (Rebsorte), eine Rotweinsorte in der italienischen Region Toskana
 Caloria (Schnecke), eine Gattung Meeresschnecken aus der Familie der Facelinidae